Гранха Јоланда има више значења:

 Гранха Јоланда (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Јоланда (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику